Dimitrij Igorjevič Tursunov [dimítrij ígorjevič tursúnov] (rusko Дми́трий И́горевич Турсу́нов), ruski tenisač, * 12. december 1982, Moskva, Rusija.

Rojeni leta 1983
Živeči ljudje
Ruski tenisači
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Tenisači Poletnih olimpijskih iger 2008
Moskovski športniki
Tenisači Poletnih olimpijskih iger 2012